L'expression chapelle de la Charité peut faire référence à :

Chapelle de la Charité d'Algésiras (province de Cadix, Andalousie).

Chapelle de la Charité d'Arles (Bouches-du-Rhône).
 Chapelle de la Charité de Saint-Étienne (Loire).
 Chapelle de la Charité de Saint-Quentin (Aisne).

Homonymie